Boggs ist der Familienname folgender Personen:

 Cale Boggs (1909–1993), US-amerikanischer Jurist und Politiker (Delaware)
 Charles Boggs (1811–1877), US-amerikanischer Offizier der Navy
 Danny Julian Boggs (* 1944), US-amerikanischer Richter
 David Boggs (1950–2022), US-amerikanischer Elektro- und Funkingenieur
 Dock Boggs (1898–1971), US-amerikanischer Banjospieler
 Elizabeth Monroe Boggs (1913–1996), US-amerikanische Chemikerin und politische Aktivistin
 Francis Boggs (1870–1911), US-amerikanischer Stummfilm-Regisseur
 Frank Boggs (1855–1926), französischer Maler
 Grace Lee Boggs (1915–2015), US-amerikanische Schriftstellerin und Bürgerrechtlerin
 Hale Boggs (1914–1972?), US-amerikanischer Politiker
 Haskell Boggs (1909–2003), US-amerikanischer Kameramann
 Jean Sutherland Boggs (1922–2014), kanadische Kunsthistorikerin und Galeristin
 Lilburn Boggs (1796–1860), US-amerikanischer Politiker (Missouri)
 Lindy Boggs (1916–2013), US-amerikanische Politikerin (Louisiana) und Diplomat
 Philip Boggs (1949–1990), US-amerikanischer Wasserspringer
 Ralph Steele Boggs (1901–1994), US-amerikanischer Romanist, Hispanist, Volkskundler, Parömiologe und Märchenforscher
 Samuel Whittemore Boggs (1889–1954), US-amerikanischer Geograph und Kartograph
 Thomas Hale Boggs Jr. († 2014), US-amerikanischer Wirtschaftslobbyist
 Wade Boggs (* 1958), US-amerikanischer Baseballspieler
 William Ellison Boggs, US-amerikanischer Universitätspräsident
 William Robertson Boggs (1829–1911), Brigadegeneral der Konföderierten

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Boggs (Connecticut), im Fairfield County – nicht mehr existent
 Boggs (Ohio), im Gallia County – nicht mehr existent
 Boggs (Tennessee), im Grainger County
 Boggs (West Virginia), im Webster County

Sonstiges:
 Boggs Pond, See im Jackson County, Florida
 Boggs Mine, Mine im Siskiyou County, Kalifornien

im NRHP gelistete Objekte:
 Boggs Avenue Elementary School, in Pittsburgh, Pennsylvania, ID-Nr. 86002659
 Boggs Lumber and Hardware Building, in Eckley, Connecticut, ID-Nr. 85000086
 Boggs Mill, in Seneca Rocks, West Virginia, ID-Nr. 04000915
 J. D. Fine Boggs House, in Covington, Indiana, ID-Nr. 88000375
 James William Boggs House, in Pangburn, Arkansas, ID-Nr. 91001298
 William Boggs Farm, in Hedgesville, West Virginia, ID-Nr. 00001310

Siehe auch:
 Boggs Creek
 Boggs Island
 Boggs Lake
 Boggs Township
 Kap Boggs, Landspitze am östlichen Ausläufer der Eielson-Halbinsel an der Ostküste des Palmerlands
 Bogs
 Box